Spojení písmen C a X může mít různé významy:

CX 
 CX – kód ISO 3166-2 pro Vánoční ostrov
 čítač – jeden z registrů
 římskými číslicemi 110
 fosgenoxim – organická sloučenina
 Citroën CX

cx 
 přepis esperantského písmene Ĉ

.cx 
 .cx – internetová doména nejvyššího řádu pro Vánoční ostrov